Ива́н Ива́нович Ре́пин:
 Репин, Иван Иванович (1755—1832) — генерал-лейтенант, сенатор, Бакинский комендант.
 Репин, Иван Иванович (1909—1953) — полный кавалер ордена Славы.